Titre peut faire référence à : 
  ou vitesse d'onde de pouls.
 Pittsburgh and West Virginia Railway, un chemin de fer américain.
 Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging, ancienne sous-région administrative du Witwatersrand, rebaptisé Gauteng en 1995.

Sigles :